Список событий в автомобилестроении в ← 1936→ году:

События 
 15 февраля — на автосалоне в Берлине показан автомобиль Mercedes-Benz 260 D, первый в мире легковой автомобиль с дизельным двигателем.

 16 марта — с конвейера Горьковского автозавода сошел первый отечественный легковой автомобиль массового выпуска ГАЗ-М1, легендарная «эмка», ставшая символом 1930-х.

 11 апреля — началось производство первого серийного легкового автомобиля Toyota, модели AA.

 12 июня — началось серийное производство знаменитого «мышонка», Фиат-500 Тополино. Модель выпускалась до 1955 года, всего было изготовлено более полумиллиона экземпляров.

 3 июля — Совет Народных Комиссаров СССР постановлением №1182 утверждает «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР».

 25 сентября — был принят торговый знак Тойота, название компании на японском языке в кружочке. Эмблема была выбрана по результатам конкурса среди работников, объявленного ещё до начала выпуска автомобилей.

 3 ноября — началась конвейерная сборка первого отечественного семиместного лимузина ЗИС-101

Представленные новые автомобили 
Renault Celtaquatre в «аэродинамическом» кузове.

Renault Monaquatre модификации YN4.

Автомобили, выпуск которых прекращён 
Renault Monaquatre (в модификации YN4).

ГАЗ-А

Примечания 

Годы в истории автомобилей
Транспорт в 1936 году